Jméno a příjmení Martin Kučera má více nositelů:

 Martin Kučera (historik) (* 1958) – český historik
 Martin Kučera (politik) (* 1971) – český politik a nakladatel, bývalý místopředseda Pirátů